Wahlkreis Val-d’Oise steht für folgende Wahlkreise in Frankreich:

 Wahlkreis Val-d’Oise I
 Wahlkreis Val-d’Oise II
 Wahlkreis Val-d’Oise III
 Wahlkreis Val-d’Oise IV
 Wahlkreis Val-d’Oise V
 Wahlkreis Val-d’Oise VI
 Wahlkreis Val-d’Oise VII
 Wahlkreis Val-d’Oise VIII
 Wahlkreis Val-d’Oise IX
 Wahlkreis Val-d’Oise X